Еврідіка — дружина Орфея.
 Еврідіка — дочка Амфіарая.
 Еврідіка — дочка Адраста, дружина Іла, мати Лаомедонта ;
 Еврідіка — дочка Лакедемона й Спарти, дружина Акрісія, мати Данаї;
 Еврідіка — дружина немейського володаря Лікурга, мати Офельта, на честь якого були встановлені Немейські ігри;
 Еврідіка — дружина фіванського володаря Креонта;
 Еврідіка — одна з Данаїд.
 Еврідіка — дочка Клімена, дружина Нестора
 Еврідіка (* 355 до н. е.., † 336 до н. е..) — остання дружина македонського царя Філіпа II.

Див. також 
 Еурідіче (значення)